Una sumisión es un término de los deportes de combate para someter al oponente y otorgarle a este una derrota inmediata. A la acción voluntaria para indicar sumisión se le conoce como "tap" o "tapping out", a menudo se realiza tocando visiblemente el piso o el oponente con la mano, o en algunos casos con el pie, para señalar al oponente y / o al árbitro la elección de aceptar una sumisión. En algunos deportes de combate donde el luchador tiene un entrenador/coach en su esquina (cornerman), este también puede detener la lucha "tirando la toalla", contándose así como una sumisión.

Sumisión Técnica 

Una sumisión técnica puede ocurrir cuando el árbitro o el médico detiene la pelea porque un luchador ha sufrido una lesión o queda inconsciente mientras se encuentra combatiendo. Un ejemplo sería el caso en que un luchador se fracture un brazo, o que un luchador se desmaye durante estrangulamiento. En ambos casos, el luchador no puede hacer tapping, por lo tanto un oficial o réferi decide que el luchador no puede continuar combatiendo. Esto es conocido como sumisión técnica o knockout técnico (TKO) dependiendo de las reglas de combate utilizadas para el combate.

Referencias 

Artes marciales